Tongxin bezeichnet:

 Tongxin (同心县), Kreis der Stadt Wuzhong im Autonomen Gebiet Ningxia in der Volksrepublik China
 Tongxin (Ning’er) (同心镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Ning’er in der chinesischen Provinz Yunnan
 Tongxin (Teng) (同心镇), Großgemeinde im Kreis Teng im Autonomen Gebiet Guangxi in der Volksrepublik China
 Tongxin (Nehe) (同心乡), Gemeinde der Stadt Nehe in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Tongxin (Shuangcheng) (同心满族乡), Nationalitätengemeinde der Manchu im Stadtbezirk Shuangcheng in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Tongxin (Lüyuan) (同心街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lüyuan in der chinesischen Provinz Jilin